Ženská čtyřhra US Open 2018 probíhala na přelomu srpna a září 2018. Do deblové soutěže newyorského tenisového grandslamu hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šedesát čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl tchajwansko-švýcarský pár Latisha Chan a Martina Hingisová, jehož členky nestartovaly společně. Hingisová po sezóně 2017 ukončila profesionální kariéru. Spoluhráčkou Chanové se stala Běloruska Viktoria Azarenková, s níž skrečovala utkání druhého kola proti Američance Atawové s Němkou Grönefeldovou.

Maďarka Tímea Babosová, Češky Kateřina Siniaková s Andreou Sestini Hlaváčkovou a Ruska Jekatěrina Makarovová vstoupily do turnaje jako soupeřky o post deblové světové jedničky na žebříčku WTA. Na čele klasifikace po skončení zůstala Maďarka Babosová. Vyzyvatelky příležitost ztratily vyřazeními v průběhu soutěže.

Semifinálová prohra nejvýše nasazených Krejčíkové se Siniakovou od Bartyové s Vandewegheovou znamenala ukončení šňůry 16 vyhraných grandslamových zápasů Češek, během níž získaly tituly na French Open a ve Wimbledonu.

Vítězem se stal třináctý australsko-americký nasazený pár Ashleigh Bartyová a Coco Vandewegheová, který ve finále zdolal maďarsko-francouzské turnajové dvojky Tímeu Babosovou a Kristinu Mladenovicovou po třísetové bitvě 3–6, 7–6 a 7–6. Šampionky v utkání odvrátily tři mečboly. Do žebříčku WTA si připsaly 2000 bodů a získaly premiérovou grandslamovou, a po Miami Open 2018, druhou společnou trofej. Bartyová, která předtím odešla ze čtyř finále grandslamu poražena, vybojovala na okruhu WTA Tour devátý deblový titul a pro Vandewegheovou to bylo čtvrté takové turnajové vítězství. Vítězná dvojice si rozdělila částku 700 000 dolarů, finalistky pak poloviční prémii.

Nasazení párů 
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (semifinále)
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (finále)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Barbora Strýcová (3. kolo)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (2. kolo)
  Andreja Klepačová /  María José Martínezová Sánchezová (1. kolo)
  Lucie Hradecká /  Jekatěrina Makarovová (čtvrtfinále)
  Elise Mertensová /  Demi Schuursová (čtvrtfinále)
  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (1. kolo)
  Kiki Bertensová /  Johanna Larssonová (2. kolo)
  Čan Chao-čching /  Jang Čao-süan (2. kolo)
  Vania Kingová /  Katarina Srebotniková (1. kolo)
  Alicja Rosolská /  Abigail Spearsová (1. kolo)
  Ashleigh Bartyová /  Coco Vandewegheová (vítězky)
  Raquel Atawová /  Anna-Lena Grönefeldová (3. kolo)
  Irina-Camelia Beguová /  Monica Niculescuová (2. kolo)
  Miju Katová /  Makoto Ninomijová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2018